Il singolare del torneo di tennis Republican Girls 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ksenija Pervak che ha battuto in finale Anhelina Kalinina 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Çağla Büyükakçay (primo turno)
 Ksenija Pervak (Campionessa)
 Danka Kovinić (secondo turno)
 Jovana Jakšić (primo turno)

 Cristina Dinu (primo turno)
 Kateryna Kozlova (quarti di finale)
 Nigina Abduraimova (semifinali)
 Pemra Özgen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Republican Girls 2013